Натуральне число 1574
 1574 рік до нашої ери
 1574 рік нашої ери